Alexandre Gomes, Braziliaans pokerspeler
Antônio Carlos Gomes, Braziliaans componist en pianist
Diogo Gomes, Portugees ontdekker uit de 15e eeuw
Fernão Gomes, Portugees ontdekker uit de 15e eeuw
Heurelho da Silva Gomes, Braziliaans voetballer
João Gomes Júnior, Braziliaans zwemmer
Joaquim Gomes, Portugees wielrenner
Nuno Gomes, Portugees voetballer
Paulo Alcântara Gomes, Braziliaans natuurkundige en ingenieur
Pedro Gomes, Braziliaanse gemeente

Zie ook
 Gomez (doorverwijspagina)